Osoby o tym nazwisku:
 Giennadij Woroszyłow – radziecki wojskowy
 Klimient Woroszyłow – radziecki dowódca wojskowy i polityk
 Wiktor Woroszyłow – rosyjski piłkarz